Lilla Trehörningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Trehörningen, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun och Laxå kommun,  (49,3 ha)
Lilla Trehörningen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (7,47 ha)

Se även
Trehörningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn